Il costruttivismo in psicologia
Il costruttivismo in arte e architettura
Il costruttivismo in filosofia, posizione formatasi in opposizione critica alla visione positivista di una scienza che vede il mondo, la realtà, come entità informativa esistente di per sé, data oggettivamente ed indipendente da un eventuale osservatore
Il costruttivismo nell'ambito della filosofia della matematica, una corrente di pensiero che sostiene che l'esistenza di un oggetto possa essere provata solo tramite un processo che riesca a costruire l'oggetto stesso, rifiutando ad esempio dimostrazioni per assurdo della sua non-esistenza.
 Costruttivismo - in cibernetica (in particolare per quanto riguarda i meccanismi autoregolanti, In tale ambito è da ricordare in Italia la Scuola operativa fondata da Silvio Ceccato)
 Costruttivismo sociale - in sociologia, teoria che applica il costruttivismo epistemologico ai fenomeni e ai processi sociali

Altri progetti